, также Айда Аммэй,  —  — японский математик периода Эдо, принадлежавший к национальному японскому направлению математической науки — васан.

Айда Ясуаки внёс заметный вклад в область теории чисел и геометрии, и способствовал развитию методов упрощения непрерывных дробей. Первым в восточной Азии создал символ для обозначения равенства.

Является автором восьми книг и 2000 рукописей. Его работа «Сампо тэнсэй-хо сихан» считается одним из лучших и систематизированных трудов, описывающих японскую алгебраическую систему.

Избранные работы 
 1784 —  OCLC 22057343766
 1785 —  OCLC 22049703851
 1787 —  OCLC 22056510030
 1788 —  OCLC 22056510044
 1797 —  OCLC 22057185824
 1801 —  OCLC 22057185770
 1811 —

Примечания

Литература 
 Shimodaira, Kazuo (1970). «Aida Yasuaki». Dictionary of Scientific Biography. 1. New York: Charles Scribner’s Sons. pp. 83-84. ISBN 0-684-10114-9.
 O’Connor, John J.; Robertson, Edmund F., «Aida Yasuaki», MacTutor History of Mathematics archive, University of St Andrews.
 
 

Математики по алфавиту
Математики Японии
Математики XVIII века
Математики XIX века
Математики в теории чисел